Aleš Urbánek, calciatore ceco
Johann Urbanek, calciatore austriaco
Robert Urbanek, discobolo polacco